

Lokalizacje

Niemcy 
 Greiffenberg – dzielnica Angermünde

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Gryfów Śląski

Osoby 
 Catharina Regina von Greiffenberg – austriacka liryk
 Hans von Greiffenberg – niemiecki generał

Zobacz też 
 Greifenberg